Gigi Fernández e Nataša Zvereva hanno battuto in finale Patty Fendick e Meredith McGrath 6-3, 4-6, 6-4.

Teste di serie

 Gigi Fernández /  Nataša Zvereva (Campionesse)
 Jana Novotná /  Arantxa Sánchez Vicario (semifinali)
 Pam Shriver /  Liz Smylie (semifinali)
 Manuela Maleeva-Fragniere /  Helena Suková (terzo turno)
 Conchita Martínez /  Larisa Neiland (terzo turno)
 Mary Joe Fernández /  Zina Garrison (quarti di finale)
 Patty Fendick /  Meredith McGrath (Campionesse)
 Katrina Adams /  Kathy Rinaldi-Stunkel (secondo turno)

 Amanda Coetzer /  Inés Gorrochategui (terzo turno)
 Manon Bollegraf /  Debbie Graham (quarti di finale)
 Elna Reinach /  Jana Strnadová (terzo turno)
 Laura Golarsa /  Natalija Medvedjeva (terzo turno)
 Evgenija Manjukova /  Leila Meskhi (terzo turno)
 Ann Wunderlich /  Julie Richardson (quarti di finale)
 Lindsay Davenport /  Lisa Raymond (terzo turno)
 Jill Hetherington /  Shaun Stafford (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 1994